"Sopra" pode ser:
 Bonate Sopra, comuna italiana da Lombardia
 Cenate Sopra, comuna italiana da Lombardia
 Quarna Sopra, comuna italiana do Piemonte
 Osio Sopra, comuna italiana da Lombardia
 Tiarno di Sopra, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Forni di Sopra, comuna italiana do Friuli-Venezia Giúlia
 Cadelbosco di Sopra, comuna italiana da Emília-Romagna
 Casaletto di Sopra, comuna italiana da Lombardia
 Castelfranco di Sopra, comuna italiana da Toscana
 Tramonti di Sopra, comuna italiana da Friuli-Venezia Giúlia
 Bagnoli di Sopra, comuna italiana do Vêneto
 Brembate di Sopra, comuna italiana da Lombardia
 Telve di Sopra, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige

Desambiguações de topônimos